Niedźwiedzie ist der Name folgender Orte in Polen:

 Niedźwiedzie (Czajków) im Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen
 Niedźwiedzie (Pisz) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1934 Niedzwedzen, 1924 bis 1945 Reinersdorf, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Niedźwiedzie (Szczytno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1945 Bärenbruch, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Niedźwiedź
 Niedźwiedzice